Тяпкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Тяпкино — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Тяпкино — деревня в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Тяпкино — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Тяпкино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 
 Тяпкино — озеро в Тавдинском городском округе Свердловской области.